Арура () — античная мера измерения площади.

Известны:

 Арура аттическая — применялась в Древней Греции, составляла 0,024 га.
 Арура египетская — равная 0,2 га.
 Арура (слово) — слово с исходным значением «пахотная земля»

Единицы измерения площади
Древние единицы измерения